Atta steht für:

 Atta (Gattung), Gattung der Blattschneiderameisen
 Atta (Lebensmittel), ein Weizenmehl
 atta, Begriff der indischen Philosophie, siehe Atman
 Atta-Höhle, Tropfsteinhöhle in Attendorn
 Atta Troll, Versepos von Heinrich Heine
 Atta (Insel), philippinische Insel

Atta ist der Familienname folgender Personen:
 Kofi Asante Ofori-Atta (1912–vor 1988), ghanaischer Politiker
 Mohammed Atta (1968–2001), ägyptischer Terrorist
 Sayed Ali Atta (1913–nach 1936), afghanischer Hockeyspieler
 Sefi Atta (* 1964), nigerianischer Schriftsteller
 Walid Atta (* 1986), schwedischer Fußballspieler
 William Ofori-Atta (1910–1988), ghanaischer Politiker

Atta ist das Cognomen von:
 Titus Quinctius Atta († 77 v. Chr.), römischer Komödiendichter

Siehe auch:
 Adda
 ATA
 Attah